Walfrid est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
 (VIII siècle), saint italien de Pise
Frère Walfrid (Andrew Kerins) (1840-1915), frère mariste irlandais
, joueur suédois de football
Vagn Walfrid Ekman (1874-1954), océanographe suédois
 (1883-1952), tireur sportif suédois
 (1896-1946), chanteur finno-américaine

Voir aussi
 (née en 1936), auteure américaine de livres pour enfant

Homonymie de prénom